Alcohol Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alcohol Creek (Schoolcraft River), Fluss im Bundesstaat Minnesota
 Alcohol Creek (Levitt Creek), Fluss im Bundesstaat Wisconsin